El término ABD puede hacer referencia a:

 Abd, un sustantivo árabe que significa "esclavo" o "servidor" y que forma parte de numerosos nombres de varón en esta lengua.
  ABD, siglas de la Asociación Bienestar y Desarrollo.

Siglas